«In Winter» — сьомий студійний альбом британської джаз-блюз співачки грузинського походження Кеті Мелуа. В Британії альбом вийшов 14 жовтня 2016 року.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Кеті Мелуа 

Альбоми Кеті Мелуа
Альбоми BMG Rights Management